John Paston ist der Name folgender Personen:

* John Paston (1421–1466), englischer Jurist, Landbesitzer, Politiker und Briefautor
 John Paston (Ritter, 1442) (1442–1479), englischer Ritter und Briefautor 
 John Paston (Ritter, 1444) (1444–1504), englischer Ritter